— японский гимнаст, призёр Олимпийских игр.

Тадао Уэсако родился в 1921 году в городе Хамада префектуры Симане; закончил .

В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки Тадао Уэсако завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях и бронзовую — в опорном прыжке (вместе с Такаси Оно).

Ссылки 
 

Гимнасты Японии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года